Amphoe Wiang Sa ist der Name zweier Landkreise in Thailand:
Amphoe Wiang Sa (Nan) (Thai: ), Provinz Nan, Nordregion Thailands
Amphoe Wiang Sa (Surat Thani) (Thai: ), Provinz Surat Thani, Südregion Thailands